signifie en breton la pierre. On y retrouve ainsi beaucoup d'homonymes :
 Un phare au large de l'île de Sein : Ar-Men.
 Une bière : Ar-Men.
 Un groupe de musique : Armens.
 Un magazine : ArMen.
 Un livre de l'écrivain et gardien de phare Jean-Pierre Abraham paru en 1967 : Armen.
 Une bande dessinée : Ar-Men, l'enfer des enfers.